Па́нкин — фамилия.

Известные носители

А

Б 
 Панкин, Борис Дмитриевич (род. 1931) — советский и российский журналист и дипломат.

В 
 Панкин, Владимир Ефимович (род. 1928) — специалист в области вычислительной техники, лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники (1969).
 Панкин, Вячеслав Кириллович (1934—2017) — генерал-лейтенант милиции, начальник Главного управления уголовного розыска МВД СССР (1987—1989).

ДМНС 
 Панкин, Дмитрий Владимирович (род. 1957) — российский экономист и государственный деятель.
 Панкин, Михаил Исаевич (1913 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Панкин, Николай Иванович (1949—2018) — советский пловец, заслуженный мастер спорта.
  (род. 1946) — американский актёр.